

Lokalizacje

Niemcy 
 Frensdorf – dzielnica Nordhornu
 Frensdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg

Zobacz też 
 Frensdorff